Сурбаран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сурбаран, Франсиско де (1598—1664) — испанский художник, представитель севильской школы живописи.
 Сурбаран, Хуан де (1620—1649) — испанский живописец эпохи барокко, сын знаменитого художника Франсиско де Сурбарана.